Oerrel ist der Name von:

 Oerrel (Dedelstorf), Ortsteil der Gemeinde Dedelstorf, Landkreis Gifhorn, Niedersachsen
 Oerrel (Munster), Ortsteil der Stadt Munster, Landkreis Heidekreis, Niedersachsen